Legionnaire steht für:

 Originaltitel des US-amerikanischen Actionfilms von Peter MacDonald, siehe Der Legionär
 Name einer kanadischen Fähre, siehe Damen RoPax Ferry 8017